Semiónovka (Razdólnoie), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Semiónovka (Khosta), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Semiónovka (Aleksàndrovski), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Semiónovka (Amur), poble de la província de l'Amur, a Rússia
 Semiónovka (Nijni Nóvgorod), poble de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Semiónovka (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Semiónovka (Mokroús), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Semiónovka (Arkadak), poble de la província de Saràtov, a Rússia